Zrinski bezeichnet:
 Zrinski (Adelsgeschlecht), kroatisch-ungarischens Adelsgeschlecht

Zrinski ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Zrinski (1662–1691), kroatischer Adliger und Offizier der Österreichischen Reichsarmee
 Ana Katarina Frankopan-Zrinski (~1625–1673), kroatische Dichterin
 Ivan Antun Zrinski (1651–1703), kroatischer Adliger und letzter männliche Spross des Adelsgeschlechts Zrinski
 Jelena Zrinski (1643–1703), kroatische Adlige aus dem Hause Zrinski
 Juraj Zrinski (1599–1626), Ban von Kroatien aus dem Hause Zrinski 
 Juraj IV. Zrinski (1549–1603), kroatischer Adliger, Schatzmeister des kroatisch-ungarischen Königreichs

 Nikolaus Zrinski (1620–1664), Ban von Kroatien, kaiserlicher Feldherr und Dichter
 Petar Zrinski (1621–1671), kroatischer Adliger, Staatsmann, Feldherr und Schriftsteller